Ilha Kanton
Kanton (desenhista) — ilustrador e cartunista brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos